

Населені пункти та їхні частини
 Райсько — село в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Райсько — село в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Райсько — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Райсько — село в гміні Реч Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Райсько — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Райсько — частина міста Сендзішув у Єнджейовському повіті Свентокшиського воєводства
 Райсько — частина села Запуста в гміні Ольшина Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Райсько — частина села Суфчин у гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Райсько — колонія в гміні Мстув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки